Seznam korpusov z zaporedno številko 14.

Seznam 
 Pehotni
 14. korpus (Združeno kraljestvo)
 14. strelski korpus (ZSSR)
 14. korpus (Wehrmacht)
 14. SS-korpus
 14. korpus (ZDA)
 14. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 14. korpus (Avstro-Ogrska)
 14. korpus (Nemški imperij)
 14. rezervni korpus (Nemški imperij)
 14. korpus (Ruski imperij)
 14. gardni strelski korpus (ZSSR)
 14. korpus (Indija)
 14. korpus (Otomanski imperij)
 14. korpus NOVJ

 Konjeniški
 14. konjeniški korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 14. mehanizirani korpus (ZSSR)
 14. tankovski korpus (ZSSR) 
 14. motorizirani korpus (Wehrmacht)
 14. tankovski korpus (Wehrmacht)

 Letalski
 14. letalski korpus (Wehrmacht)

Glej tudi